Габриа́к () — коммуна во Франции, находится в регионе Окситания. Департамент — Аверон. Входит в состав кантона Бозуль. Округ коммуны — Родез.

Код INSEE коммуны — 12106.

Коммуна расположена приблизительно в 500 км к югу от Парижа, в 145 км северо-восточнее Тулузы, в 21 км к юго-востоку от Родеза.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 450 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 276 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 212 были экономически активными, 64 — неактивными (показатель активности — 76,8 %, в 1999 году было 72,1 %). Из 212 активных работали 208 человек (117 мужчин и 91 женщина), безработных было 4 (1 мужчина и 3 женщины). Среди 64 неактивных 20 человек были учениками или студентами, 22 — пенсионерами, 22 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Замок Толе (XIII век). Памятник истории с 1946 года
 Церковь Сент-Африк-дю-Кос (XII век). Памятник истории с 1941 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Аверон